Премьера пятнадцатого сезона полицейского процедурала «Закон и порядок: Специальный корпус» состоялась 25 сентября 2013	года на американском телеканале NBC; заключительная серия сезона вышла в эфир 21 мая 2014 года. В общей сложности, пятнадцатый сезон состоял из двадцати четырёх эпизодов.

Актеры и персонажи

Основной состав 
 Маришка Харгитей — сержант Оливия Бенсон
 Дэнни Пино — детектив Ник Амаро
 Келли Гиддиш — детектив Аманда Роллинс
 Ричард Белзер — сержант Джон Манч
 Айс Ти — детектив Фин Тутуола
 Рауль Эспарса — помощник окружного прокурора Рафаэль Барба
 Дэнн Флорек — капитан Дон Крейген

Второстепенный состав 
 Би Ди Вонг — доктор Джордж Хуанг
 Тамара Тюни — доктор Мелинда Уорнер
 Дин Уинтерс — детектив Брайан Кэссиди
 Роберт Джон Берк — лейтенант Эд Такер
 Донал Лог — лейтенант Деклан Мерфи
 Элизабет Марвел — адвокат Рита Калхун
 Билл Ирвин — доктор Питер Линдстром

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

Закон и порядок
Закон и порядок: Специальный корпус
Телесезоны США 2013 года
Телесезоны США 2014 года